La saison 1995-1996 a été la troisième saison des championnats de hockey sur glace de République tchèque : l’, la première division, la , second échelon, la , troisième division et des autres divisions inférieures. Les résultats présentés ici ne reprendront que les trois premières divisions.

Résultats de l'Extraliga 
Alors que lors des deux saisons précédentes, douze équipes participaient au championnat élite, c’est désormais quatorze équipes qui participent aux matchs de la saison régulière. Le mode de qualification pour les  doit alors être changé pour prendre en compte ces deux nouvelles équipes. Ainsi, les quatre premières équipes de la saison sont directement qualifiées pour les quarts de finale des  alors que les huit équipes suivantes joueront une ronde préliminaire et que les deux dernières équipes du classement jouent une phase de relégation avec les deux meilleures équipes de la division inférieure.

Première phase

Classement de la saison régulière

Meilleurs pointeurs



Résultats 
Les  se jouent en plusieurs matchs avec la victoire assurée pour l'équipe remportant trois matchs.

Meilleurs pointeurs

Bilans de l'Extraliga 
Deux jours du Slavia finissent en tête des classements sur la saison régulière: Viktor Ujčík meilleur buteur avec 45 buts et Vladimír Růžička meilleur passeur avec 48 passes décisives. Avec 71 points au total, Růžička est également globalement le meilleur pointeur surtout en raison de sa bonne saison régulière (68 points en 40 matchs).

Comme l’année précédente, Andreï Potaïtchouk, le russe du Sparta Praha, est élu meilleur joueur étranger du championnat alors que Roman Turek, gardien de but de České Budějovice, est désigné meilleur joueur du championnat pour la seconde année. Les meilleurs joueurs à leur poste sont : Roman Čechmánek du HC Vsetín dans les buts (seconde année consécutive également) , Libor Zábranský coéquipier de Turek en défense.

Le jeune Ondrej Kratena qui joue sa première saison professionnelle sous le maillot d’Olomouc est désigné meilleur joueur débutant et il récolte également le prix du . Ce prix revient également à l’équipe de Ceské Budějovice.

Comme lors de la saison inaugurale de la ligue, Jiří Dopita porte son équipe au titre de champion avec ses 20 points en seize matchs joués par l’équipe. Il est logiquement élu meilleur joueur des '''. Josef Beránek l’entraîneur de Litvínov a porté son équipe en finale et est élu meilleur entraîneur de la saison alors que Frantisek Rejthar est élu meilleur arbitre de la ligue.
Trophée du fair-play : Ceské Budějovice

 Effectifs champions 
Cette section présente les effectifs des équipes ayant fini au trois premières places du classement : dans l’ordre : le HC Petra Vsetín, le HC Chemopetrol Litvínov et le Sparta Praha

 Vsetín
 Gardiens de buts : Roman Čechmánek, Ivo Pešat
 Défenseurs : Antonín Stavjaňa, Alexej Jaškin, Jiří Veber, Stanislav Pavelec, Pavel Augusta, Jan Srdínko, Tomáš Jakeš, Daniel Vrla, Petr Kuboš
 Attaquants : Jiří Dopita, Zbyněk Mařák, Aleš Zima, Michal Tomek, Andrei Galkin, Tomáš Sršeň, Aleš Polcar, Rostislav Vlach, Miroslav Barus, Roman Stantien, Ivan Padělek, Jiří Zadražil, Martin Ručinský, David Hruška, Libor Forch, Daniel Tesařík
 Entraîneurs : Horst Valášek et Zdislav Tabara

 Litvínov
 Gardiens de buts : Petr Franěk, Zdeněk Orct
 Défenseurs : Sergej Butko, Normund Sejejs, Radek Mrázek, Kamil Prachař, Angel Nikolov, Ondřej Zetek, Petr Krátký, Petr Molnár, Martin Škoula
 Attaquants : Robert Kysela, Vladimír Jeřábek, Jan Alinč, Martin Rousek, Tomáš Vlasák, Vladimír Machulda, Michael Fadějev, Jaroslav Buchal, David Balázs, Josef Straka, Jindřich Kotrba, Stanislav Rosa, Radim Piroutek, Jiří Benda
 Entraîneurs : Josef Beránek sénior et Viktor Kýhos
 
 Sparta
 Gardiens de buts : Ivo Čapek, Cinibulk, Vasilev
 Défenseurs : Jiří Vykoukal, Jaroslav Nedvěd, Václav Burda, Pavel Šrek, Petr Kuchyňa, František Ptáček, Radek Hamr, Jiří Kročák, Václav Benák
 Attaquants : Roman Horák, Patrik Martinec, David Výborný, Richard Žemlička, Andreï Potaïtchouk, Jiří Zelenka, Petr Hrbek, Jan Hlaváč, Miroslav Hlinka, Andrej Tkačuk, Jaroslav Hlinka, David Volek, Zbyněk Kukačka
 Entraîneurs : František Výborný et Berger

 Résultats de la 1.liga 
Les quatre équipes finissant en tête du classement sont immédiatement qualifiées pour la seconde phase de la compétition, les , alors que les équipes classées de la cinquième place à la douzième doivent jouer un premier tour de qualification. Les deux dernières équipes de la ligue joueront par la suite une phase de relégation avec les quatre meilleures équipes de 2.liga Classement de la 1.liga 

  
Les qualifications se jouent en deux matchs vainqueurs pour le premier tour et en trois matchs vainqueurs pour la suite de la compétition.

Přerov et Opava rejoignent Brno et Pardubice pour jouer une poule de qualification en Extraliga qui se joue en douze matchs et avec deux places à la clé.

 Résultats de la 2.liga 
La '' est composée de deux groupes dont les deux premières équipes jouent une poule pour la montée à l'issue de la saison régulière. Les deux équipes finissant à la dernière place de chaque groupe (une équipe par groupe) sont reléguées en division régionale.

Groupe A

Groupe B

Poules de promotion

Promotion vers l’Extraliga

Promotion vers la 1.liga

Références 

Saison du championnat de Tchéquie de hockey sur glace
Hockey sur glace en 1995
Hockey sur glace en 1996